Il Campeonato Brasileiro Série C 1995 è stata la 6ª edizione del Campeonato Brasileiro Série C.

Prima fase

Gruppo 1

Gruppo 2

Gruppo 3

Gruppo 4

Gruppo 5

Gruppo 6

Gruppo 7

Gruppo 8

Gruppo 9

Gruppo 10

Gruppo 11

Gruppo 12

Gruppo 13

Gruppo 14

Gruppo 15

Gruppo 16

Gruppo 17

Gruppo 18

Gruppo 19

Gruppo 20

Gruppo 21

Gruppo 22

Gruppo 23

Gruppo 24

Gruppo 25

Gruppo 26

Gruppo 27

Gruppo 28

Gruppo 29

Gruppo 30

Gruppo 31

Gruppo 32

Seconda fase

Terza fase

Sedicesimi di finale

Quarti di finale

Semifinali

Finali

Note

Collegamenti esterni 
 

Calcio nel 1995
1995